

Persone
 Carolina Pantani (1980) – ex cestista italiana
 Emanuela Pantani (1971) – pugile italiana
 Luigi Pantani (1908–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Marco Pantani (1970-2004) – ciclista su strada italiano
 Roberta Pantani (1965) – politica svizzera
 Ubaldo Pantani (1971) – imitatore, comico e attore italiano

Altro
 Memorial Marco Pantani – corsa in linea maschile di ciclismo su strada
 Montagna Pantani – cima del Giro d'Italia dedicata alla memoria dell'omonimo ciclista
 Pantani. Un eroe tragico – libro biografico scritto da Davide Cassani, Pier Bergonzi e Ivan Zazzaroni